Nederlanders in het Franse voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Franse voetbalclubs uit de hoogste drie divisies.

Voetballers

Hoofdtrainers

Franse
Voetbal in Frankrijk